Bystrzyca peut désigner :

Hydrologie 
 Bystrzyca est une rivière, tributaire gauche de l'Oder, qui coule en Silésie en Pologne.

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Bystrzyca, un village du powiat de Lwówek Śląski
 Bystrzyca, un village du powiat d'Oława

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Bystrzyca, un village

dans la voïvodie de Lublin
 Bystrzyca, un village du powiat de Kraśnik
 Bystrzyca, un village du powiat de Lublin
 Bystrzyca, un village du powiat de Łuków

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Bystrzyca, un village du powiat de Ropczyce-Sędziszów

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Bystrzyca, un village du powiat de Gniezno
 Bystrzyca, un village du powiat de Konin